Марк Росе је други пут освојио турнир. У финалу је победио Патрика Кинена резултатом 6-4, 6-3.

Носиоци 

 ' Марк Росе (победник) 
  Александар Волков (друго коло)
  Амос Мансдорф (прво коло)
  Андреј Черкасов (друго коло)

<li> Џонатан Старк (друго коло) 
<li> Јакоб Хласек (друго коло) 
<li> Паул Хархојс (четвртфинале)
<li> Кристијан Бергстрем (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1993.